О́бласть — некоторая часть большей структуры, слово  о́бласть  может означать:

В географии 
 Область — единица федерального деления в России или административно-территориального деления в ряде других стран.
 Зоогеографическая область — регион Земли, выделяющийся особенностями фаунистического состава.
 Историческая область — территория, составлявшая в исторической ретроспективе политическое единство.
 Историко-культурная область — территория с исторически сложившимися сходными культурно-бытовыми особенностями населения.
 Физико-географическая область — часть физико-географической страны, расположенная в пределах одной природной зоны и имеющая морфоструктурную и литологическую однородность.

В математике 
 Область — открытое связное подмножество.

См. также 
 Территория
 Домен
 Экономический район